Bezzina ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Bezzina, maltesische Sängerin
 Duncan Bezzina (* 1980), maltesischer Snookerspieler
 Gianluca Bezzina (* 1989), maltesischer Sänger
 Francesca Bezzina, maltesische Musikerin
 Johan Bezzina (* 1994), maltesischer Fußballspieler
 Joseph Bezzina, maltesischer Musiker
 Louis Bezzina (* 1951), maltesischer Radrennfahrer
 Marcon Bezzina (* 1985), maltesischer Judoka
 Paul Bezzina, maltesischer Gitarrist
 Samaria Bezzina, maltesische Tänzerin
 Steve Bezzina (* 1987), maltesischer Fußballspieler
 Vincienne Bezzina, maltesische Pianistin